Вовси — еврейская фамилия. 

Известные носители:
 Вовси, Аркадий Григорьевич (1900—1971) — советский театральный режиссёр и педагог, актёр, народный артист РСФСР.
 Вовси, Ида Иосифовна (1899—1983) — деятель народного образования.
 Вовси, Мирон Семёнович (1897—1960) — советский терапевт, генерал-майор медицинской службы, академик АМН СССР.
 Михоэлс, Соломон Михайлович (настоящая фамилия Вовси, 1890—1948) — актёр и режиссёр, театральный педагог.

Примечания